Gottselig ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Gottselig (1884–1935), deutscher Maler
 Johnny Gottselig (Johannes Gottselig; 1905–1986), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer